Hannele est un prénom féminin finnois pouvant désigner:

Prénom
Hannele Huovi (née en 1949), écrivaine finlandaise
Hannele Klemettilä (née en 1966), historienne médiéviste finlandaise
Hannele Pokka (née en 1952), femme politique finlandaise
 (née en 1959), biochimiste et professeure finlandaise
 (née en 1978), compétitrice finlandaise en course d'orientation

Homonymie de prénom
Prénom finlandais